Nikolaos Chatzis ist der Name folgender Personen:

 Nikolaos Chatzis (Basketballspieler) (Nikos Chatzis; * 1976), griechischer Basketballspieler
 Nikolaos Chatzis (Fußballspieler) (* 1976), deutsch-griechischer Fußballspieler